Шонер — присілок, Шарканський район, Удмуртія, Росія

 Йоганн Шонер — німецький астроном, астролог, математик, географ